Nordvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordvattnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (6,94 ha)
Nordvattnet, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (29,7 ha)
Nordvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (20,8 ha)
Nordvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (24,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn